Národní třída může být:
 Národní (Praha) – ulice v Praze
 Národní třída (stanice metra) – stanice metra trasy B v Praze v blízkosti této ulice.
 Národní třída (hudební skupina) – československá undergroundová hudební skupina z 80. let
 Národní třída (novela) – novela Jaroslava Rudiše (2013)
 Národní třída (film) – film Štěpána Altrichtera podle Rudišovy novely (2019)